Чемпионат России по пляжному футболу 2014 — 10-й чемпионат страны по данному виду спорта. Первый чемпионат который пройдет по новому регламенту. В связи с участием действующего чемпиона России — питерского «Кристалла» и действующего чемпиона Кубок европейских чемпионов «Локомотива» — в Euro Winners Cup, первый этап чемпионата России по пляжному футболу был перенесен с 3 июня на 11 июня.

Участвующие команды 
В регулярном чемпионате принимают участие 8 команд:

 ПФК «Динамо» (Москва)
 ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург)
 ПФК «Крылья Советов» (Самара)
 ПФК «Локомотив» (Москва)
 ПФК «Подводник» (Ярославль)
 ПФК «Ротор-Волгоград»(Волгоград)
 ПФК «Строгино» (Москва)
 КПФ ЦСКА (Москва)

Круговая стадия 
Четыре лучшие команды по результатам круговой стадии выходят в Суперфинал, две последние команды теряют места на участие в Суперлиге в сезоне 2015.

Начисление очков
 3 очка − Победа в основное время
 2 очка − Победа в овертайме или по пенальти
 1 очко − Поражение в овертайме или по пенальти
 0 очков − Поражение в основное время

Расписание 
Расписание матчей было опубликовано на официальном сайте турнира 26 марта 2014 года.

Этапы розыгрыша 
 Первый этап (11—15 июня) (Санкт-Петербург)
 Второй этап (26—29 июня) (Самара)
 Третий этап (16—20 июля) (Москва)
 Суперфинал (28 июля—3 августа) (Волгоград)

Первый этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Второй этап

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

Третий этап

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

Суперфинал

Сетка 
Для всех игр указан счет серии, для матча за третье место указан счет одной игры

Расписание и результаты

Полуфиналы

(1) Локомотив — (4) Ротор-Волгоград

(2) Кристалл — (3) Строгино

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по пляжному футболу 2014 на сайте Beach Soccer Russia
 Чемпионат России по пляжному футболу 2014 на сайте beachsoccer.ru

Чемпионаты России по пляжному футболу